Kings Peak může být:

 Kings Peak (Utah) – nejvyšší hora Utahu
 Kings Peak (Britská Kolumbie) – hora v Britské Kolumbii
 Kings Peak (Idaho) – hora v Idaho